William McInnes (né en 1964) est un acteur australien. 

William McInnes peut également faire référence à : 

 William Wallace Burns McInnes (1871-1954), homme politique canadien ;  
 William Beckwith McInnes (1889-1939), artiste australien ;  
 William C. McInnes (1923-2009), jésuite américain, président de l'université Fairfield de 1964 à 1973 et de l'université de San Francisco de 1972 à 1977.